Ženská čtyřhra Viking International Eastbourne 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct. V roce 2020 se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyněmi titulu z roku 2019 byly tchajwanské sestry Čan Chao-čching a Latisha Chan, jež v semifinále nestačily na Melicharovou se Schuursovou.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Japonek Šúko Aojamová a Ena Šibaharaová, který ve finále zdolal americko-nizozemské turnajové jedničkyNicole Melicharovou a Demi Schuursovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Získaly sedmou společnou trofej a čtvrtou v probíhající sezóně. Aojamová vybojovala šestnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šibaharaovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (finále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (vítězky)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Viking International Eastbourne 2021